Forsyth County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Forsyth County, Georgia
 Forsyth County, North Carolina